UKM steht für:
 Universitätsklinikum Münster
 Informelle Bezeichnung für die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau
 Universiti Kebangsaan Malaysia, die Nationale Universität Malaysia
 Ulmer Knabenmusik, seit 2008 Junge Bläserphilharmonie Ulm
 UM Airlines (ICAO-Code), ukrainische Fluggesellschaft
 Schottland (NUTS:UK-Code)
 Vereinigtes Königreich, UNDP-Code

UKM